Горизонты джаза — музыкальный фестиваль в городе Кривой Рог.

История 
Основан в 1987 году в городе Кривой Рог. У истоков фестиваля стоял Александр Гебель, который был организатором.

В 1987—1988 годах фестиваль имел всесоюзный статус, в 1989—1996 годах — международный.

В 1987—1996 годах проводился ежегодно, кроме 1992 года, когда фестиваль не проходил, с 1996 года стал проводиться раз в два года. Последний фестиваль проведён в 2000 году. Всего проведено 11 фестивалей.

Хронология:
 Горизонты джаза-87 — 16—19 апреля 1987;
 Горизонты джаза-88 — 14—17 апреля 1988;
 Горизонты джаза-89 — 2—5 марта 1989;
 Горизонты джаза-90 — 1—4 марта 1990;
 Горизонты джаза-91 — 28 января — 3 марта 1991;
 Горизонты джаза-93 — 7—11 апреля 1993;
 Горизонты джаза-94 — 19—22 мая 1994;
 Горизонты джаза-95 — 18—21 мая 1995;
 Горизонты джаза-96 — 16—19 мая 1996;
 Горизонты джаза-98 — 15—17 мая 1998;
 Горизонты джаза-2000.

Примечания

Источники 
 «Горизонти джазу» // Українська енциклопедія джазу / В. С. Симоненко. — : Центрмузінформ, 2004. — 232 с. — С. 33. ISBN 978-966-02-8371-8.
 «Горизонти джазу»  // Українська музична енциклопедія. Т. 1 / Гол. редкол. Г. Скрипник; Національна Академія Наук України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — : Видавництво Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України, 2006. — 680 c. — C. 505.
 
 «Горизонты джаза» без границ / Виктория Муратова // Зеркало недели. — 1996 (6—17 мая). — № 18 (83).
 «Горизонты джаза-96» в Кривом Роге / Виктория Муратова // Зеркало недели. — 1996 (31 мая — 7 июня). — № 22 (87).
 Последний джазовый оплот Украины / Елена Шевченко // Слово. — 1998 (12 июня). — № 24 (291).

Ссылки 
 Горизонты джаза.
 Горизонты Джаза 1995.

Джазовые фестивали СССР
Джазовые фестивали Украины
Музыка в Кривом Роге
Исчезли в 2000 году